Benito hace referencia a varios artículos:

Personas

Nombre
Nombre de pila masculino utilizado en los países de habla hispana e Italia. Es la forma corta de Benedicto.
Goyo Benito, exfutbolista español.
Benito Ballent, exfutbolista español.
Benito Cerati, músico chileno.
Benito Fleitas, abogado, periodista y docente paraguayo.
Benito Juárez, presidente de México (1861-1863 y 1867-1872).
Benito Martínez, nombre real del cantante Bad Bunny.
Benito Menni, sacerdote italiano.
Benito Mussolini, jefe de gobierno de Italia (1922-1943) y jefe de estado de la República Social Italiana (1943-1945).
Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo y cronista canario.
Benito Quinquela Martín, pintor argentino.

Santos y beatos

Santos 
 12 de enero: San Benito Biscop
 12 de febrero: San Benito de Aniano
 11 de marzo: San Benito de Milán
 24 de abril: San Benito Menni
 4 de abril: San Benito Massarari
 14 de abril: San Benito de Aviñón
 16 de abril: San Benito José Labre
 30 de abril: San José Benito Cottolengo
 11 de julio: San Benito de Nursia
 22 de octubre: San Benito de Massérac
 23 de octubre: San Benito de Herbauge

Beatos 
 20 de enero: Beato Benito Ricasoli
 4 de abril: Beato José Benito Dusmet
 30 de abril: Beato Benito de Urbino
 6 de noviembre: Beato Benito Alcalde González
 6 de noviembre: Beato Benito Clemente
 6 de noviembre: Beato Benito Garnelo Álvarez
 6 de noviembre: Beato Benito Rodríguez González
 6 de noviembre: Beato Benito Velasco Velasco
 6 de noviembre: Beato José Benito
 6 de noviembre: Beato José Polo Benito

Apellido
Alberto Benito
Gregorio Benito, futbolista español.